Case Rossi ima više značenja:
 Case Rossi, Avellino
 Case Rossi, Padova
 Case Rossi, Savona
 Case Rossi, Sondrio